Um aquifugo é uma formação geológica impermeável que não armazena nem transmite água. Como exemplo deste tipo de formações temos um calcário não carsificado nem fracturado ou um granito sem fracturas. São formações geológicas sem capacidade para armazenar água.

Ver também 
 Aquífero
 Aquitardo
 Aquicludo

Hidrologia